Ciència
 Siméon Denis Poisson, un físic i matemàtic francès.
 Distribució de Poisson, teoria de probabilitat i estadística.
 Equació de Poisson, és una equació diferencial en derivades parcials que s'utilitza a bastament en electroestàtica, enginyeria mecànica i física teòrica.
 Coeficient de Poisson, constant elàstica.
 Procés de Poisson o Llei dels successos rars, procés estocàstic.
 Regressió de Poisson

Onomàstica
 Pascal Poisson, ciclista francès.
 Madame de Pompadour o Jeanne-Antoinette Poisson, cèlebre amant del rei Lluís XV de França.
 Abel-François Poisson de Vandières, marquès de Marigny

Toponímia
 Poissons (Alt Marne), municipi de l'Alt Marne a França.
 Poisson (Saona i Loira), municipi de Saona i Loira a França.